Het seizoen 2022/23 van de Eerste klasse B in het Belgische mannenvoetbal ging van start op 12 augustus 2022 en omvat voor het eerst twaalf teams.

Opzet 
De competitie wordt gespeeld door twaalf teams. Dit is voor de eerste keer na de invoering van Eerste klasse B. Er wordt een competitie gespeeld in 22 speelrondes in heen- en terugwedstrijden. Daarna wordt de ranglijst gedeeld in een promotie- en degradatiegroep. Daarin spelen alle clubs nog eens tien wedstrijden in heen- en terugwedstrijden. De ploegen behouden hun punten, overwinningen en doelsaldo. De eerste in de promotiegroep promoveert naar Eerste klasse A. De laatste in de degradatiegroep zakt uit het profvoetbal.

Voor het eerst spelen er naast de profploegen ook belofteploegen (U23) mee van profclubs uit 1A. Voor dit seizoen zijn dat de beloften van KRC Genk, Club Brugge, RSC Anderlecht en Standard. Deze belofteteams kunnen niet stijgen naar eerste klasse A omdat geen twee ploegen van dezelfde club in dezelfde reeks mogen spelen. Ze kunnen echter wel zakken naar eerste nationale.

Gedegradeerde teams
Dit team degradeerde voor aanvang van het seizoen uit de Eerste klasse A:
 Beerschot VA

Gepromoveerde teams
Dit team promoveerde voor aanvang van het seizoen uit de Eerste nationale:
 FCV Dender EH

Clubs 
Twaalf clubs komen in 2022-23 uit in de Challenger Pro League. Uitgesplitst per provincie zijn dat drie clubs uit Oost-Vlaanderen, twee clubs uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Antwerpen en Limburg, en telkens één uit West-Vlaanderen, Luik en Luxemburg.

Personen en sponsors

Uitslagen en klassementen

Reguliere competitie

Klassement

Leidersplaats per speeldag

Promotie play-off

Klassement

Leidersplaats per speeldag

Degradatie play-off

Klassement

Individuele klassementen 
Bijgewerkt tot de wedstrijd(en) gespeeld op 23 oktober 2022. Bron:

Topschutter 

Bij een gelijk aantal doelpunten wordt er rekening gehouden met het aantal doelpunten in uitwedstrijden, het aantal speelminuten, het aantal assists en het aantal doelpunten zonder de strafschoppen.

Meeste assists 

Bij een gelijk aantal assists wordt er rekening gehouden met het aantal speelminuten en de leeftijd van de spelers.

Zonder tegendoelpunten 

Bij een gelijk aantal wedstrijden zonder tegendoelpunt wordt er rekening gehouden met het aantal speelminuten en de leeftijd van de spelers.

Trainerswissels

Teampagina's 
 Beerschot Voetbalclub Antwerpen in het seizoen 2022/23
 Jong Genk in het seizoen 2022/23
 Lommel SK in het seizoen 2022/23
 RWDM in het seizoen 2022/23

Belgisch competitievoetbal 2022/23
Eerste klasse B België